LGN Tech Design (de l'acrònim de la ciutat de Leganés, a la Comunitat de Madrid), empresa spin-off de la Universitat Carlos III de Madrid, reconvertida en Bultaco Motors
 Nucli geniculat lateral (del seu nom en anglès Lateral Geniculate Nucleus), part del tàlem on es processa la informació visual provinent de la retina